Wojna birmańsko-syjamska (1548–1549)
 Wojna birmańsko-syjamska (1563–1569)
 Wojna birmańsko-syjamska (1584–1592)
 Wojna birmańsko-syjamska (1593–1600)
 Wojna birmańsko-syjamska (1613–1618)
 Wojna birmańsko-syjamska (1759–1760)
 Wojna birmańsko-syjamska (1764–1769)
 Wojna birmańsko-syjamska (1775–1776)
 Wojna birmańsko-syjamska (1785–1786)